Архиепископ Александр (ум. 19 июля ) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Великоустюжский и Тотемский.

Биография 
Родился в городе Угличе.

С 1672 года был игуменом Ниловой пустыни.

С 11 февраля 1679 года — архимандрит Серпуховского Высоцкого монастыря.

В 1681 году переведён архимандритом в Иосифо-Волоцкий монастырь.

8 февраля 1685 года хиротонисан патриархом Иоакимом во епископа Великоустюжского и Тотемского с возведением в сан архиепископа. В епархию прибыл 28 сентября 1686 года.

Управлял епархией в течение 14 лет. При нём епархия была расширена (присоединён город Яренск
с уездом), для чего владыка дважды выезжал в Москву.

13 мая 1699 года написал духовное завещание, в котором содержатся перечень имущества, в том числе книг, входивших в его келейную библиотеку и предназначенных владельцем для передачи в великоустюжский Успенский собор.

Скончался 19 июля 1699 года. Погребён в Успенском соборе Великого Устюга.

Ссылки 
 
 Александр // Словарь книжников и книжности Древней Руси
 Челобитная крестьян Черевковской волости архиепископу Великоустюжскому
 ИЗ ИСТОРИИ АРХИЕРЕЙСКИХ ДОМОВ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА // «Вестник церковной истории», 1/2(45/46)/2017, МОСКВА

Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви
Родившиеся в Угличе